Ги́нзберг — фамилия еврейского происхождения.

Известные носители:
 Гинсберг, Александр (1871—1911) — польский конструктор оптических приборов, инженер.
 Гинсберг, Моррис (1889—1970) — английский социолог, один из основателей и первый президент Британской социологической ассоциации.

См. также 
 Гинзберг
 Гисберг